Carl Gustaf Lewenhaupt kan syfta på:

 Carl Gustaf Lewenhaupt (1662–1703), geheimeråd och general
 Carl Gustaf Lewenhaupt (1884–1935), ryttare och major